Гри́шкин — фамилия.

Известные носители 

 Гришкин, Иван Николаевич (1914—1984) — советский хозяйственный и политический деятель.
 Гришкин, Макар Николаевич (1875—?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи III-го созыва. 
 Гришкин, Олег Павлович (род. 1975) — российский велогонщик.

 Гришкина, Маргарита Владимировна (род. 1943) — советский и российский историк.

См. также